Филоновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Филоновка — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Филоновка — деревня в Каменском районе Тульской области.

Украина 
 Филоновка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Филоновка — село в Сосницком районе Черниговской области.
 Филоновка — село в Сновском районе Черниговской области.
 Филоновка — ликвидированное село в Диканьском районе Полтавской области.